Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1987 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 John McEnroe, tête de série 7, s'incline au premier tour face à Horacio de la Peña, tout comme le finaliste de l'édition précédente Mikael Pernfors.
 Le tenant du titre Ivan Lendl remporte le tournoi en battant Mats Wilander en finale. Il s'impose pour la  après ses titres en 1984 et 1986. Il s'agit de son  ATP en simple et de son  du Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1987
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1987
Tennis en mai 1987
Tennis en juin 1987